Världsmästerskapet i netball 1963 var det första världsmästerskapet i netball, mästerskapet spelades i England, Storbritannien. Totalt deltog 11 landslag. Turneringen spelades som en alla-möter-alla, vinnare blev Australien som vann alla sina matcher.

Kvalificerade nationer

 
 
  (värdnation)

Tabell

Matcher

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Omgång 5

Omgång 6

Omgång 7

Omgång 8

Omgång 9

Omgång 10

Omgång 11

Källor
Netball.asn.au (Arkiverad)
Ournetballhistory.org.uk
Todor66.com

Referenser

1963
1963 i Storbritannien
Sportevenemang i Storbritannien
Internationella sportevenemang i Storbritannien
Sportåret 1963